Horvat är ursprungligen ett kroatiskt efternamn men är idag med denna eller alternativa stavningar vitt förekommande i stora delar av Centraleuropa. 

Horvat är det vanligaste efternamnet i Kroatien och de flesta bärarna av efternamnet kommer från det kajkaviska dialektområdet.

Utbredning 
Horvat är Kroatiens vanligaste efternamn och det näst vanligaste efternamnet i Slovenien. Horváth som är en alternativ stavning av namnet är det vanligaste efternamnet i Slovakien och det femte vanligaste i Ungern.

Etymologi 
Efternamnet kommer från nationalbeteckningen kroat (hrvat eller horvat i äldre kroatisk stavning). Även om efternamnet betyder "kroat" och ursprungligen betecknade en person med ursprung från Kroatien är det långt ifrån alla bärare som idag identifierar sig som kroater.

Alternativa stavningar 
 Horváth (Ungern och Slovakien)
 Horvát (Ungern)
 Horvat, Hrovat (Slovenien)

Personer med efternamnet Horvat 
 Attila Horváth (född 1967), ungersk diskuskastare
 Bo Horvat (född 1995), kanadensisk ishockeyspelare
 Boldizsár Horvát (1822–1898), ungersk jurist och politiker
 Csaba Horváth (född 1971), ungersk kanotist
 Elena Horvat (född 1958), rumänsk roddare
 Endre Pázmándi Horváth (1778–1839), ungersk skald
 Gábor Horváth (kajakpaddlare) (född 1971), ungersk kanotist
 Gábor Horváth (kanadensarpaddlare), ungersk kanotist
 George Horvath  (född 1960), svensk modern femkampare
 Hrvoje Horvat (född 1946), jugoslavisk (kroatisk) handbollsspelare
 Ivan Horvat (stavhoppare) (född 1993), kroatisk stavhoppare
 László Horváth (femkampare) (född 1946), ungersk modern femkampare
 Lidija Horvat-Dunjko (född 1967), kroatisk operasångerska, sopran
 Magda Horváth, ungersk orienterare
 Mihály Horváth (1809–1878), ungersk historiker och politiker
 Pavel Horváth (född 1975), tjeckisk fotbollsspelare
 Zlatko Horvat (född 1984), kroatisk handbollsspelare
 Zoltán Horváth (född 1937), fäktare
 Ödön von Horváth (1901–1938), tyskspråkig österrikisk-ungersk dramatiker och författare

Referenser

Noter

Se även
 Lista över de vanligaste ungerska efternamnen

Kroatiska efternamn